Ильи́нское — село в Калининском районе Тверской области. Относится к Бурашевскому сельскому поселению. До 2006 года было центром Ильинского сельского округа.

Расположено в 30 км южнее Твери, на Тургиновском шоссе, до Тургиново — 8 км. Ильинский ручей (приток реки Скобры) отделяет село от деревни Слободка.

История 
В Списке населенных мест Тверской губернии 1859 года на Тургиновском торговом тракте значится казённая деревня Ильинская (33 версты от Твери, 74 двора, 480 жителей).

Во второй половине XIX — начале XX века деревня Ильинская относилась к Троицкому приходу Ильинской волости Тверского уезда. В 1886 году — 83 двора, 500 жителей, постоялый двор, кузница, водяная мельница, маслобойня, 3 теплицы, мелочная и мануфактурная лавки, торговые ряды.

В 1930—50-е годы Ильинское центр сельсовета в составе Тургиновского района Калининской области.

Во время Великой Отечественной войны Ильинское было оккупировано в октябре 1941 года, освобождено в декабре того же года. В селе братская могила советских воинов.

В 1997 году — 121 хозяйство, 417 жителей. Администрация сельского округа, центральная усадьба колхоза им. Морозова, мастерские, начальная школа, ДК, медпункт, КБО, отделение связи, магазин.

Население

Инфраструктура 
 Ильинский ФАП
 МУК Ильинский ДК
 МУ «Ильинская библиотека»
 АО им. Морозова

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Населённые пункты Калининского района (Тверская область)